Expozitura může být:

 pobočka instituce (banky, závodu apod.)
 politická expozitura v Rakousku (např. Politická expozitura Gröbming)
 církevní expozitura, samostatná část farnosti
 Expozitura (seriál) – seriál TV Nova z roku 2011
 expozitura (policie) – policejní útvar

Externí odkazy